De World Matchplay 2018 was de 25e editie van de World Matchplay. Het toernooi werd georganiseerd door de PDC en werd gehouden van 21 tot en met 29 juli 2018 in de Winter Gardens, Blackpool. Regerend kampioen was Phil Taylor. Deze titel verdedigde hij echter niet, gezien het feit Taylor al gestopt was met het spelen van professioneel darts. De beker waar sinds dit jaar om gestreden werd was de Phil Taylor Trophy. Order of Meritleider Michael van Gerwen wist de eerste ronde niet te overleven. Hij moest zijn meerdere erkennen in landgenoot Jeffrey de Zwaan.

Prijzengeld 
Het prijzengeld was ten opzichte van de vorige editie gelijk gebleven.

Kwalificatie 
De top 16 van de PDC Order of Merit was geplaatst. De overige 16 plaatsen gingen naar de top 16 niet-gekwalificeerde spelers van de PDC ProTour Order of Merit, zij waren ongeplaatst.

Schema 

Darts in 2018
2018